Laßleben ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Laßleben (1931–2016), deutscher Verleger, Herausgeber und Schriftleiter
 Hans Laßleben (1908–1941), deutscher Zeichner und Grafiker
 Johann Baptist Laßleben (1864–1928), deutscher Heimatforscher und Verleger
 Michael Laßleben (1899–1972), deutscher Verleger